Stan & Ollie steht für

 Laurel und Hardy, britisch-amerikanisches Komikerduo
 Stan & Ollie (Film), 2018 erschienene Filmbiografie über Laurel und Hardy